Ваље де Корзо има више значења:

 Ваље де Корзо, Сан Фернандо (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ваље де Корзо (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ваље де Корзо, Ла Индустрија (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ваље де Корзо (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику